

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 połówka

2 połówka

Linki zewnętrzne 
Drabinka na stronie ITF 

Australian Open 2007
Australian Open – gra podwójna dziewcząt